Landtagswahlkreis 130 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Olpe (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Meschede – Wittgenstein (1947 bis 1962)